«Бахы́т-Компо́т» — советский и российский музыкальный коллектив, лидером которого является Вадим Степанцов.

Биография 
История группы берёт начало в 1989 году, когда Вадим Степанцов и Константин Григорьев начали исполнять на Арбате собственные песни. Затем они поехали на отдых на озеро Балхаш (Казахстан), где появилось название «Бахыт-компот» (слово «бахыт» означает на казахском «счастье»), а также песни «Девушка по имени Бибигуль», «Анархистка», «Пьяная, помятая пионервожатая». После возвращения в Москву, к ним присоединился Юрий Спиридонов.

Дебютное выступление состоялось в Череповце на фестивале «Рок-акустика» в январе 1990 года. На следующий день после выступления Степанцов был арестован за употребление нецензурных выражений в общественном месте. В тот же день состоялся суд, по итогам которого Степанцов дал подписку, что не будет употреблять нецензурных выражений в городе Череповец, и был отпущен. В том же году был выпущен дебютный альбом «Кисло». В июне 1990 года состоялся эфир на радиоBBC в программе Севы Новгородцева. Затем последовало участие в «Программе „А“» и «Новой Студии».

К весне 1991 года состав расширился. На фестивале Московской рок-лаборатории «Бахыт-компот» были признаны лучшей группой. Журналом «Давай-давай» музыканты были признаны лучшей группой года.
Группа «Бахыт-Компот» занимает фундаментальное место в отечественном роке 90-х – 2000-х.

Состав 
Коллектив постоянно менял состав, единственным постоянным участником является вокалист Вадим Степанцов.

В разное время также в составе коллектива были:

 Константин Кутузов — барабаны;
 Виталий Кутузов — бас;
 Алексей Шабанов — бас;
 Андрей («Ренат») Качанов — барабаны;
 Максим Степанов — гитара;
 Андрей Иванов — гитара;
 Леонид Зинковский — аккордеон;
 Дмитрий Куликов — гитары;
 Александр Куницын — гитары;
 Роберт Ленц;
 Константин Меладзе — клавишные;
 Ким Брейтбург — клавишные;
 (?) Лемюэль Амбидекстр — ударные (судя по хронологии, псевдоним Андрея Качанова);
 Сергей Кумин — гитара;
 Эдуард Платонов — клавишные.
 Андрей Близнюк - гитара;
 Дмитрий Талашов – клавиши

Современный состав:
 Вадим Степанцов — вокал;
 Ян Комарницкий — электро-гитара;
 Андрей Ежелев — балалайка, жалейка, варган;
 Олег Сафонов — бас-гитара, бэк-вокал;
 Алексей Блохин — клавиши;
 Эдуард Дербинян — ударные.
22 декабря 2008 года от сердечного приступа скончался один из основателей коллектива, член «Ордена куртуазных маньеристов» Константэн Григорьев.

Дискография 

По версии официального сайта:
 1991 «Кисло»
 1992 «Охота на самку человека»
 1994 «Пьяная рожа» (Степанцовым не признаётся как официальный альбом)
 1995 «Пьяная-помятая пионервожатая»
 1996 «Раздень меня по телефону»
 1996 «Урки правят миром»
 1996 «Король Оранжевое лето»
 1997 «Страшнее бабы зверя нет»
 1999 «Бог, клубника и павлин»
 1999 «Новогодние консервы» (сборник, Степанцовым не признаётся как официальный альбом)
 2000 «Русский кибер-парень» (сольник)
 2002 «Легенды русского рока» (сборник)
 2002 «Лучшие баллады в алфавитном порядке» (сборник)
 2002 «Все девчонки любят пацанов»
 2003 «Мясо и пластмасса» (проект Вадима Степанцова и DJ Skydreamer'а)
 2003 «Стереобандитизм» («Бандит-Компот»)
 2006 «Чурка и скинхед»
 2007 «8-е марта — Дурацкий праздник»
 2007 «Великое и смешное» («сольник»)
 2009 «Самые лучшие тёлки»
 2011 «Перезагрузка 2011»
 2014 «Полигимния»
 2014 «The Best» (LP)
 2015 «Асоциальное»
 2016 «Креплёный компот из молодильных яблок» (сборник)
 2016 «Незнакомые явленья»
2021 «Алёшенька живой!»

Участие в сборниках 
 2003 «Гражданская оборона. Трибьют. Часть 2» (кавер-версия песни «У вас на глазах (Харакири)»).
 2005 «Сектор Газа. Трибьют» (кавер-версия песен «Сельский кайф», «Страх»)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальная страница ВКонтакте Вадима Степанцова и группы «Бахыт-Компот» 
 Официальный сайт Вадима Степанцова и группы «Бахыт-Компот» 
 Официальный сайт на screen.ru 
 Страничка группы  на сайте zvuki.ru
 
 Страничка группы  на сайте soundcloud.com

Бахыт-Компот
Группы альтернативного рока России
Исполнители лейбла «Никитин»
Музыкальные коллективы 1980-х годов
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Музыкальные коллективы Москвы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1989 году
Панк-рок-группы России
Панк-рок-группы СССР
Рок-группы России
Рок-группы СССР